Ка́ликст — мужское имя греческого происхождения (от слова καλλιστος (kallistos), производного от слова κάλλος — «красота»; буквальный перевод: «самый красивый»).

 Имя

 Каликст I (?—222) — папа римский в 217—222 годах.
 Каликст II (ок. 1060—1124) — папа римский в 1119—1124 годах.
 

 Фамилия

 Каликст, Георг, Каллизен (; 1586—1656) — лютеранский богослов.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки